Чжао:

 Чжао — одно из семи основных северокитайских царств периода Сражающихся царств (Чжаньго), существовало с 403 года до н. э. по 222 год до н. э.
 Поздняя Чжао — одно из 16 варварских государств, на которые распался в IV веке Северный Китай.
 Чжао (фамилия)